Bulbocastanum linnaei är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Bulbocastanum linnaei ingår i släktet Bulbocastanum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
linnaei